

Biografia 
Cristina sposò nel 1132 il re di Norvegia Magnus IV (1115 c.a. – 1139). Il matrimonio fu combinato dalla zia materna Malmfred di Kiev, ex regina di Norvegia e matrigna di Magnus, ed allora moglie dello zio paterno di Cristina, principe Eric. Il fidanzamento ebbe luogo nel 1131.

o
Il marito, re Magnus, appoggiò il suocero Canuto e lo zio di Cristina, Eric, contro il re di Danimarca, Niels. Nel 1133 Eric e Malmfred lasciarono la Danimarca per la  Norvegia cercando protezione presso Magnus. Tuttavia, allorché la regina Cristina scoprì che Magnus progettava di tradire Eric e Malmfred, li avvertì ed essi si allearono con il rivale di Magnus, Harald IV di Norvegia. Magnus quindi si separò da Cristin

Note

Bibliografia 
  Alf Henrikson, Dansk historia 1989 
  Sven Rosborn,  När hände vad i Nordens historia, 1997
  Edvard Bull, Magnus Blinde in Norsk biografisk leksikon, 1. utg. Bd 9, 1938
  Nils Petter Thuesen. Magnus 4 Sigurdsson Blinde in Norsk biografisk leksikon, 2. utg. Bd 6. 2003.
  Knut Helle, Aschehougs Norgeshistorie. Bd 3. Under kirke og kongemakt, 1995

 

Coniugi dei re di Norvegia